Moka steht für:
 Moka Express, siehe Espressokanne
 Moka (Ritual), ein Geschenkaustauschsystem auf Papua-Neuguinea
 Moka (Distrikt), ein Distrikt auf Mauritius
 Moka (Mauritius), eine Stadt in diesem Distrikt
 Moka (Bioko), eine Stadt auf Bioko
 Moka (Hiiumaa), ein Dorf in der estnischen Landgemeinde Hiiumaa
 Moka (König) († 1898), ein König der Bubi

Moka ist der Familienname folgender Personen:
 Hansgeorg Moka (1900–1955), deutscher Nationalsozialist und HJ-Funktionär, Oberbürgermeister von Schneidemühl

MOKA steht als Abkürzung für:
 MOKA, Methodology and tools Oriented to Knowledge-based engineering Applications

Siehe auch:
 Mooka
 Mokka
 Mocca
 Moca

Abkürzung